Die Gerry Weber Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 14. Juni 2009 in Halle stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die AEGON Championships gespielt, die genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger war Roger Federer, der, nachdem er kurz zuvor seinen ersten Titel bei den French Open geholt hatte, seine Teilnahme am Turnier zurückzog. Im Finale siegte der mit einer Wildcard ins Turnier gestartete Deutsche Tommy Haas gegen den Setzlistenzweiten Novak Đoković mit 6:3, 6:74, 6:1. Er gewann damit seinen zwölften Titel auf der ATP-Tour. Im Doppel traten Michail Juschny und Mischa Zverev nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Im Finale besiegten Christopher Kas und Philipp Kohlschreiber die Paarung Andreas Beck und Marco Chiudinelli in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 663.750 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 750.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 4. bis 6. Juni 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 62 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Halle (Westf.)